Die 1. jugoslawische Fußballliga 1952 war die 23. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 2. März 1952 und endete am 22. Juni 1952.

Seinen vierten Meistertitel bekam der NK Hajduk Split mit insgesamt 21 Punkten, wovon zwölf aus der Vorrundengruppe 2 und neun aus der Meisterschaftsgruppe mitgenommen werden konnten. Diesjähriger Pokalsieger war der FK Partizan Belgrad.

Modus 
Die zwölf Mannschaften wurden in zwei Vorrundengruppen zu je sechs Teams eingeteilt. Diese spielten zunächst an zehn Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Der Erste und Zweite der beiden Gruppen qualifizierte sich für die Meisterrunde, der jeweils Dritte und Vierte spielte in der Zentralgruppe um die Platzierungen Fünf bis Acht, und die beiden Fünften und Sechsten der Vorrundengruppen spielte in der Abstiegsgruppe, von der die beiden letzten abstiegen.

Teilnehmer und Spielorte 

Die folgende Tabelle und Positionskarte zeigen die Teilnehmer und Spielorte der Saison 1952.

Statistiken

Vorrundengruppe 1

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Vorrundengruppe 2

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Meisterschaftsrunde

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Zentralgruppe

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abstiegsrunde

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1952